Kråkholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kråkholmen, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Kråkholmen, Nagu, Åboland, 
 Kråkholmen (vid Lielaxön, Pargas), Åboland, 
 Kråkholmen (vid Attu, Pargas), Åboland, 
 Kråkholmen (vid Bromarv, Raseborg), Nyland, 
 Kråkholmen (vid Ekenäs, Raseborg), Nyland, 
 Kråkholmen (vid Degerö, Helsingfors), Nyland, 
 Kråkholmen (vid Nordsjö, Helsingfors), Nyland, 
 Kråkholmen, Lovisa, Nyland,

Sverige
Kråkholmen, Orust

Se även
Kråkholm
Kråkholmarna
Krokholmen

Robotskapade Finlandförgreningar